Флаг муниципального образования «Высо́цкое городское поселение» Выборгского района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 7 мая 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4042.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Высоцкое городское поселение“ Выборгского района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования „Высоцкое городское поселение“ Выборгского района Ленинградской области в синем, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В золотом поле лазоревый (синий, голубой) столб, дугообразно выгнутый и расширяющийся вверх, обременённый серебряным, стоящим прямо и обернувшимся вправо Нептуном в серебряном хитоне, держащим в правой поднятой и согнутой в локте руке за верхнюю часть штока серебряный трезубец; столб сопровождён по сторонам двумя лазоревыми башнями».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Две синие башни образуют «морские ворота».

Серебряный стоящий Нептун символизирует морской Транзундский рейд и величие военных побед, одержанных русскими войсками на море, а также большое значение этого порта на Балтике.

Синий цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений и безбрежных просторов Финского залива.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Жёлтый цвет (золото) — могущество, сила, постоянство, знатность, справедливость, верность. Символ божественного сияния и благодати, величия, постоянства, прочности, великодушия, солнечного света.

Примечания 

Высоцк
Флаги городов России
Высоцк
Олимпийские боги в геральдике
Флаги с изображением трезубца
Флаги с изображением башни